Oberstraße steht für:
 Oberstraße (Düren)
 Oberstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Harvestehude
 Oberstraße (Trier)

Siehe auch:

 Obere Straße
 Obergasse
 Oberstraß
 Obernstraße